Governo Löfven I – governo della Svezia in carica dal 3 ottobre 2014 al 21 gennaio 2019 
Governo Löfven II – governo della Svezia in carica dal 21 gennaio 2019